Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ізабель Демонжо і Наталі Тозья з рахунком 6–2, 4–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 WTA German Open 1988 Doubles Draw

WTA German Open
Тур WTA 1988